Мария Амалия:

 Мария Амалия Австрийская — герцогиня Пармская
 Мария Амалия Австрийская — курфюрстина Баварии, королева Богемии, императрица Священной Римской империи.
 Мария Амалия Бранденбург-Шведтская — принцесса Бранденбург-Шведтская
 Мария Амалия Неаполитанская — принцесса Неаполя и Сицилии, герцогиня Орлеанская.
 Мария Амалия Саксонская — немецкая принцесса из династии Веттинов, королева Испании, Неаполя и Сицилии.